Die 2. HNL 1994/95 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
Die Liga war aufgeteilt in die drei Staffeln Nord (kroat. sjever), West (kroat. zapad) und Süd (kroat. jug). In jeder Staffel wurde aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander gespielt. Zu den 16 Vereinen pro Staffel kamen noch die Absteiger aus der 1. HNL 1993/94 hinzu.

Für jeden Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Der beiden Tabellenersten jeder Staffel stiegen in die Staffel B der 1. HNL auf.

Staffel Nord 
In der Staffel Nord spielten 16 Mannschaften. Die beiden Tabellenersten stiegen in die 1. HNL auf.

Abschlusstabelle

Staffel West 
In der Staffel West spielten mit den drei Absteiger aus 1. HNL 1993/94 insgesamt 19 Mannschaften aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Staffel Süd 
In der Staffel Süd spielten mit dem Absteiger aus 1. HNL 1993/94 insgesamt 17 Mannschaften aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Croatia 1994/95 (engl.), www.rsssf.com

1994
Fußballsaison 1994/95